Вирастюк — фамилия.

Известные носители 
 Вирастюк, Василий Ярославович (род. 1974) — украинский спортсмен, заслуженный мастер спорта.
 Вирастюк, Роман Ярославович (1968—2019) — украинский спортсмен, специализировался на толкании ядра.